La 2. Oberliga Süd fue la segunda liga de fútbol más importante de Alemania desde 1950 hasta la creación de la Bundesliga en 1963.

Historia 
Fue creada en 1950 como la segunda división de Alemania solo por detrás de la Oberliga Süd y que incluía a los estados de Baviera, Baden-Württemberg y Hessen, funcionando como una de las tres ligas de segunda división como la 2. Oberliga West y 2. Oberliga Südwest.

El campeón y subcampeón de cada temporada lograban el ascenso directo a la Oberliga Süd, mientras que los dos peores descendían a la Amateurliga.

En 1963 la liga fue disuelta debido a la creación de la Bundesliga como la primera división de Alemania y la Regionalliga Süd (II) como la nueva segunda división alemana.

Ediciones Anteriores

Equipos por Temporada 

Fuente:Das deutsche Fußball-Archiv  Historical German domestic league tables

Simbología

Goleadores 

Fuente:

Referencias

Enlaces externos 
  Das deutsche Fussball Archiv Tablas Históricas del Fútbol Alemán
  Oberliga Süd en Fussballdaten.de

Oberligas desaparecidas